O Campeonato Regional (ou Insular) do Fogo de 2017-18 foi a epoca de Associação Regional de Fogo de Futebol (ARFF), competição de futebol. O temporada iniciado em 28 do outubro e terminou em 25 de março.  O número de clubes de temporada foi 22, dez em Primeira Divisão  e doize em Segunda Divisão.  A época futebolista arranca em setembro.

O campeão do torneio foi o Vulcânicos conqustou o deze e título recente é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2018 em abril. Vulcänicos finido todos os jogos sem derrotas.

Foi o primeiro tempo de Segunda Divisão com 12 clubes, dois nove clubes incluido Juventus Curral Grande e Figueira Pavão.

Na 14a rodada, ABC Patim derrotar gigantamente 1-9, o jogo terminou á 85o minuto e abandonar.

Clubes

Primeira Divisão
 ABC de Patim
 Académica do Fogo
 Baxada
 Botafogo FC
 Cutelinho FC - Mosteiros
 Juventude - So Filipe
 Nô Pintcha - Mosteiros
 Nova Era - Sāo Filipe
 Spartak d'Aguadinha
 Valência - As Hortas
 Vulcânicos

Segunda Divisão
CF Atlântico - São Filipe
Atlético do Mosteiros
Brasilim
Desportivo de Cova Figueira
Esperança FC
Figueira Pavão
 Grito Povo
Juventus de Curral Grande
Luzabril - Luzia Nunes
 Parque Real
 União de São Lourenço

Resumo da Temporada

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
Grupo A:
União de São Lourenço (7 vences, 1 empate, 2 derrotas, 25 gols, 22 pontos)
Juventude (6 vences, 2 empates, 2 derrotas, 21 gols, 22 pontos)

Grupo B:
Desportivo de Cova Figueira (7 vences, 1 empate, 2 derrotas, 27 gols, 22 pontos)
Baxada (5 vences, 3 empates, 2 derrotas, 18 gols, 18 pontos)

Fase final
O sexta e rodada final foi não jogarado e cancelado.

Campeão

Estatísticas
Melhor vitória:: ABC de Paim 1-9 Académica Fogo (17 de fevereiro)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional do Fogo de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular do Fogo
Fogo
Fogo
Década de 2010 em Fogo (Cabo Verde)